Somerset Lowry-Corry (1774–1841) – brytyjski arystokrata i polityk, gubernator Jamajki, 2. hrabia Belmore
 Somerset Lowry-Corry (1835–1913) – brytyjski arystokrata i polityk, gubernator Nowej Południowej Walii, 4. hrabia Belmore